Kaniža (Ivanec), een plaats in de gemeente Ivanec in de Kroatische provincie Varaždin
Kaniža (Šentilj), een plaats in de Sloveense gemeente Šentilj